Nant (du gaulois nanto-, cf. gallois nant, vallée) en Savoie et en Suisse désigne un ruisseau ou un torrent dans un vallon encaissé, ailleurs le terme est figé dans la toponymie ou l'hydronymie. 
 
Il est notamment employé dans :

Toponymes 
En France :
 Nans, Doubs (département)
 Nans-sous-Sainte-Anne, Doubs (département)
 Les Nans, Jura (département)
 Nanc-lès-Saint-Amour, Jura (département)
 Nant (Aveyron), Aveyron (département)
 Nant-le-Grand, Meuse (département)
 Nant-le-Petit, Meuse (département) 
 Namps-Maisnil, Somme (département)

En Suisse :
 Nant, canton de Fribourg

Dérivés toponymiques
 Asnan, Nièvre (département)
 Nampcel, Oise (département)
 Nantey, Jura (département)
 Nantua, Ain (département)
 Nantoux, Côte-d'Or
 Nantois, Meuse (département)
 Nampcelles-la-Cour, Aisne (département)
 Nampteuil-sous-Muret, Aisne (département)
 Nanteau-sur-Essonne, Seine-et-Marne
 Nanteuil (homonymie)

Hydronymes 
 
 Le Nant d'Avril est un ruisseau situé sur la frontière entre le canton de Genève et le département de l'Ain.
 Le vallon de Nant est une vallée suisse des Alpes vaudoises située au-dessus des Plans-sur-Bex.
 Le Nant Brun est une rivière française du département Savoie de la région Rhône-Alpes et un affluent gauche du doron de Belleville, c'est-à-dire un sous-affluent du Rhône par le doron de Bozel et l'Isère.
 Le Bon Nant est le torrent qui coule dans le val Montjoie aux Contamines et à Saint-Gervais en Haute-Savoie. Il est parfois appelée aussi Bonnant ou Nant-Borrant, du nom du torrent qui coule à sa source sous le col du Bonhomme ; ses affluents sont des torrents aussi désigné par le vocable « Nant » : Nant d'Armancette, Nant Rouge, Nant Fandraz...
 Le Nançon est une rivière coulant en Ille-et-Vilaine dans la région Bretagne et un affluent du Couesnon.

Voir aussi 
 Nantes (homonymie)
 NAnt, un logiciel de construction d'applications .Net.

Homonymie de toponyme